Dotschew bzw. Dotchev () ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Dotschew (1936–2017), bulgarischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Pavel Dotchev (* 1965), bulgarischer Fußballspieler und -trainer